Cannabaceae (породица конопље) припада реду Rosales. Најпознатији родови који спадају овде су хмељ и конопља.

Родови 

 Aphananthe
 Cannabis
 Celtis
 Chaetachme
 Gironniera
 Humulus
 Lozanella
 Parasponia
 Pteroceltis
 Trema

Извори

Спољашње везе